Neuville ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse de Neuville (1836–1885), französischer Maler
 François Neuville (1912–1986), belgischer Radrennfahrer
 Jérôme Neuville (* 1975), französischer Radrennfahrer
 Jupp Neuville (1937–1990), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Maaike Neuville (* 1983), belgische Schauspielerin und Regisseurin
 Pierre Neuville (* 1943), belgischer Pokerspieler und Unternehmer
 René Neuville (1899–1952), französischer Diplomat und Archäologe
 Oliver Neuville (* 1973), deutscher Fußballspieler
 Thierry Neuville (* 1988), belgischer Rallyefahrer

Neuville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Neuville (Corrèze) im Département Corrèze
 Neuville (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme

 Neuville-au-Bois im Département Somme
 Neuville-au-Cornet im Département Pas-de-Calais
 Neuville-au-Plain im Département Manche
 Neuville-aux-Bois im Département Loiret
 Neuville-Bosc im Département Oise
 Neuville-Bourjonval im Département Pas-de-Calais
 Neuville-Coppegueule im Département Somme
 Neuville-Day im Département Ardennes
 Neuville-de-Poitou im Département Vienne
 Neuville-en-Avesnois im Département Nord
 Neuville-en-Beaumont im Département Manche
 Neuville-en-Ferrain im Département Nord
 Neuville-en-Verdunois im Département Meuse
 Neuville-Ferrières im Département Seine-Maritime
 Neuville-les-Dames im Département Ain
 Neuville-lès-Decize im Département Nièvre
 Neuville-lès-Lœuilly im Département Somme
 Neuville-lès-This im Département Ardennes
 Neuville-lès-Vaucouleurs im Département Meuse
 Neuville-lez-Beaulieu im Département Ardennes
 Neuville-près-Sées im Département Orne
 Neuville-Saint-Amand im Département Aisne
 Neuville-Saint-Rémy im Département Nord
 Neuville-Saint-Vaast im Département Pas-de-Calais
 Neuville-sous-Montreuil im Département Pas-de-Calais
 Neuville-sur-Ailette im Département Aisne
 Neuville-sur-Ain im Département Ain
 Neuville-sur-Authou im Département Eure
 Neuville-sur-Brenne im Département Indre-et-Loire
 Neuville-sur-Escaut im Département Nord
 Neuville-sur-Margival im Département Aisne
 Neuville-sur-Oise im Département Val-d'Oise
 Neuville-sur-Ornain im Département Meuse
 Neuville-sur-Saône im Département Rhône
 Neuville-sur-Sarthe im Département Sarthe
 Neuville-sur-Seine im Département Aube
 Neuville-sur-Touques im Département Orne
 Neuville-sur-Vanne im Département Aube
 Neuville-Vitasse im Département Pas-de-Calais
 Arzillières-Neuville im Département Marne
 Bailleul-Neuville im Département Seine-Maritime

Wahlkreise in Frankreich:
 Kanton Neuville-aux-Bois im Département Loiret
 Kanton Neuville-de-Poitou im Département Vienne
 Kanton Neuville-sur-Saône im Département Rhône

Ort in Kanada:
 Neuville (Québec)

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Neuville (Texas)

Siehe auch: 
 La Neuville
 Neufville
 La Neuveville (Begriffsklärung)